Пино-дель-Рио ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия. Занимает площадь 52 км². Население — 220 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителями города считаются святой Педро и святая Исабель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del Ayuntamiento 
 Datos sobre el municipio
 Turismo en la provincia de Palencia 
 Artículo: "Paisaje con truchas en la corriente" 
 Pueblos de Palencia en el diario El Norte de Castilla (Artículos de prensa sobre Pino del Río) 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии